Jméno Josef Vorel nese a neslo více lidí:

 Josef Vorel (skladatel) (1801–1874) – kněz, buditel a hudební skladatel
 Josef Vorel (historik) – regionální historik severního Plzeňska
 Josef Vorel (herec) (* 1920) – český filmový herec
 Josef Vorel (překladatel) (1875–1962) – překladatel z francouzštiny a angličtiny
 Papa Vorel – viz Orion (rapper) (vl. jménem Michal Opletal, * 1976) – český zpěvák, rapper